Dubai Classic 1991 (также известен как Dubai Duty Free Classic 1991 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил осенью 1991 года (сезон 1991/92) в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты. Победителем турнира стал Джон Пэррот, обыгравший в финале Тони Ноулза со счётом 9:3. Чемпион предыдущих двух лет, Стивен Хендри, на турнире не выступал.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Dubai Classic
1991 год в снукере